Termin GUMI ima više značenja.

 GlcA-beta-(1-2)-D-Man-alfa-(1-3)-D-Glc-beta-(1-4)-D-Glc-alfa-1-difosfo-ditrans,oktacis-undekaprenol 4-beta-manoziltransferaza, enzim
 Gumi, Iran